Einicke ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Friedrich Einicke (1710–1770), deutscher Kantor und Komponist
 Ludwig Einicke (1904–1975), deutscher Politiker (SED)